Лабулэ — французская фамилия. Известные носители:

 Лабулэ, Антуан Рене Поль Лефевр де (1833—1905) — французский дипломат, сын Эдуарда Лабулэ.
 Лабулэ, Шарль Пьер (1813—1886) — французский инженер и писатель, брат Эдуарда Лабулэ.
 Лабулэ, Эдуар Рене Лефевр де (1811—1883) — французский писатель, учёный, правовед, педагог, публицист и политический деятель.